Auegg steht für:

 Henriette Auegg (1841–1912), österreichische Schriftstellerin, Erzieherin und Pflegerin
 Auegg (Gemeinde Pirching), Ortsteil von Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark